A magyar labdarúgó-válogatott  negyedik 2022-es labdarúgó-világbajnokság-selejtező mérkőzését Anglia ellen játszotta 2021. szeptember 2-án. Ez volt a magyar labdarúgó-válogatott 960. mérkőzése.

Helyszín 
A találkozó a budapesti Puskás Arénában került megrendezésre.

Keretek

Örökmérleg a mérkőzés előtt

A mérkőzés

Az összeállítások 

A mérkőzés statisztikái

Következmények
A mérkőzésen tapasztalt rasszista szurkolói megnyilvánulások miatt a FIFA 2021. szeptember 21-én két zárt kapus mérkőzésre és 200 ezer svájci frankos bírságra büntette az MLSZ-t. A döntés értelmében a soron következő, október 9-i, Magyarország–Albánia mérkőzést zárt kapuk mögött kellett lejátszani, további egy mérkőzésre szóló büntetés végrehajtását két évre felfüggesztették.

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
Magyar Labdarúgó-szövetség
Angol labdarúgó-szövetség

Források

A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései 2021-ben
A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései Anglia ellen